Mole es el nombre de un topo en inglés, pero también puede hacer referencia a varios artículos:

Sólidos
 Una gran masa o parte de material sólido.

Gastronomía
 Mole, tipo de comida mexicana.

Música
 MOLE, banda de rock de Argentina formada por los hermanos Andrés Alberti y Charly Alberti (de Soda Stereo).

Televisión
 The Mole, programa de telerrealidad
Personajes
 La Mole, personaje de los 4 Fantásticos.
 The Mole''', personaje de Happy Tree Friends.